Wabash County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Wabash County (Illinois) – okres státu Illinois
 Wabash County (Indiana) – okres státu Indiana